Liga A (mannenvolleybal), de hoogste klasse in het Belgische mannenvolleybal
Liga A (vrouwenvolleybal), de eerste klasse in het Belgische vrouwenvolleybal